Сарос 150 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 71 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 24 серпня 1729 і досягне кільцеподібних затемнень 22 квітня 2126. Не містить жодного гібридного чи повного затемнення. Закінчиться частковим затемненням 29 вересня 2991.

Сонячні затемнення

Посилання
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 150 на сайті НАСА

Сарос